Оле́йников () — російське прізвище, утворене від застарілого олейник («олійник», «майстер з виробництва олії»).

Відомі носії:
 Олейников Андрій Іванович — солдат Збройних сил України, учасник росйсько-української війни.
 Олейников Ілля Львович — радянський і російський естрадний актор, Народний артист Російської Федерації.

 Олейніков Андрій Іванович — радянський військовик, генерал-майор.
 Олєйнікова Євгенія Сергіївна (* 1994) — українська плавчиня, переможниця й призерка першостей світу та Європи.

Див. також 
 Олейників () — село в Словаччині.

Російські прізвища
Слов'янські прізвища